Termenul Plută se poate referi la:

Pluta,  localitate în județul Mehedinți, România;
Plută, ambarcație plutitoare, construită din trunchiuri de copac;
 Plută, material izolator utilizat la confecționarea dopurilor (obținut din stejarul de plută (Quercus suber));
 Plută, (Populus pyramidalis Roz. syn. Populus nigra var. italica Muenchh.), specie de arbori din genul Populus L., familia Salicaceae; 
 Arborele de plută de Amur, (Phellodendron amurense Rupr.), specie de arbori din genul Phellodendron Rupr., familia Rutaceae;
 Stejar de plută, (Quercus suber L.), specie de arbori din genul Quercus L., familia Fagaceae.

Pluta Meduzei (Le Radeau de la Méduse), titlul unui film și al unei picturi de Caravaggio și Théodore Géricault;

Vezi și 
 Plop, gen de arbore denumit și plută;

Legături externe 
 Plută (DEX)